Hans Seiffert ist der Name folgender Personen:
* Hans Seiffert (Heimatforscher) (1894–1968), deutscher Schriftsteller und Heimatforscher, Rektor
 Hans Seiffert (Lehrer) (1898–1964), deutscher Lehrer, Schriftsteller und Übersetzer